

Группа A

Белоруссия

Дания

Исландия

Швейцария

Группа B

Англия

Испания

Украина

Чехия 

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2011
Футбол в Европе в 2011 году